Longitarsus melanocephalus  — вид  из подсемейства . Распространён с западной части Палеарктики на восток до Монголии. Взрослые жуки и их личинки питаются листьями подорожника (Plantago) (род растений семейства подорожниковых (Plantaginaceae)).

Субвидовые таксоны 
 вариетет: Longitarsus melanocephalus var. nigrinus Weise, 1893
 аберрация: Longitarsus melanocephalus ab. nigrosuturalis Delahon, 1913
 подвид: Longitarsus melanocephalus melanocephalus (DeGeer, 1775)
 подвид: Longitarsus melanocephalus paludivaga Peyerimhoff, 1915

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1775 году